Csehország
 Ctiboř, település a Benešovi járásban
 Ctiboř, település a Tachovi járásban
 Ctiboř, Častrov településrésze a Pelhřimovi járásban